Orda – stosowane w Polsce określenie ogólne dla wojsk koczowników, zazwyczaj Tatarów z Chanatu Krymskiego i nogajskich ord przednich, najeżdżających ziemie litewskie, ruskie, polskie i rosyjskie w XV–XVIII wieku. 

Wśród ludów ałtajskich było to określenie namiotu władcy, albo, bardziej ogólnie, jego siedziby. Określenie złota orda oznaczało tam złoty paradny namiot władcy, a państwo było nazywane Ułusem (np. Ułus Dżocziego, Ułus Ugedeja). W państwach europejskich, takich jak Polska lub Rosja, nazwa orda była rozciągana na rządzone przez władcę państwo (stąd nazwy Złota Orda, Biała Orda).

Etymologicznie, słowo orda pochodzi od mongolskiego słowa ordo lub tureckiego orta, które oznacza stronę, oddział, namiot lub kierunek.
Tłumaczone jako obóz lub pałac, namiot, a następnie  siedziba władzy lub dwór królewski.

W granicach chińskiego cesarstwa Liao, słowo ordo było używane w odniesieniu do otoczenia najważniejszych osób w państwie (podobnie jak europejski dwór monarszy), włączając w to niewolników, czeladź i ochroniarzy. Cesarze, cesarzowe i książęta mieli swoje ordy.

Lista najbardziej znanych ord (państw lub związków plemiennych) 
 Złota Orda (Ułus Dżoczi) – chanat mongolsko-tatarski istniejący w latach 1240–1435.
 Biała Orda – chanat mongolski powstały w XIII wieku, założony przez Ordę, stanowił zachodnią część Złotej Ordy.
 Wielka Orda – chanat mongolsko-tatarski istniejący w latach 1435–1502, po rozpadzie Złotej Ordy.
 Orda Nogajska – konfederacja plemion koczowniczych (Mongołowie, Tatarzy, Połowcy, Pieczyngowie, Awarowie, Chazarowie i inne) na Stepie Pontyjskim, istniejąca w latach 1390–1634, pod panowaniem Rosji od 1634 do 1770 roku.
 Nogajskie ordy przednie – koczownicze plemiona Nogajów zamieszkujące w latach 1430–1856 stepy nadczarnomorskie, pod panowaniem Krymu i Turcji, potem Rosji.
 Orda Kałmucka – buddyjskie państwo Ojratów założone w latach dwudziestych XVII wieku na obszarach między rzekami Don i Jaik, w 1771 roku większość z nich postanowiła wrócić do dawnej ojczyzny, 13 tys. rodzin pozostało na terenie Kałmucji i podporządkowało się rosyjskiemu gubernatorowi.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Biblioteka Jakuba Korotowa 

Ludy koczownicze

az:Orda